

Personnalité 

 Giovanni Lacchini (1884-1967), astronome italien.

Astronomie 
 (145962) Lacchini, astéroïde de la ceinture principale aréocroiseur.
  Lacchini, cratère lunaire.